Костарева — женская форма  фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Костарева, Елена Витальевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Костарева, Нина Александровна (Нина Коста; род. 1941) — советская эстрадная певица (меццо-сопрано).